Fumie Suguri (née le  à Chiba) est une patineuse artistique japonaise. Elle est la première japonaise à avoir gagné le championnat des quatre continents.

Biographie

Carrière sportive

Palmarès

Notes et références

Liens externes 
 
 

Patineuse artistique japonaise
Naissance en décembre 1980
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Patineuse artistique aux Jeux olympiques d'hiver de 2006
Étudiant de l'université Waseda